Соснино — название населённых пунктов в России:

 Соснино — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Соснино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Соснино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Соснино — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Соснино — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Соснино — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Соснино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
 Соснин
 Соснина